Lo Stuttgart Masters 1997 (conosciuto anche come Eurocard Open) è stato un torneo di tennis giocato sul cemento indoor. È stata la 12ª edizione dello Stuttgart Masters, che fa parte della categoria ATP Super 9 nell'ambito dell'ATP Tour 1997. Il torneo si è giocato al Schleyerhalle di Stoccarda in Germania, dal 20 al 27 ottobre 1997.

Campioni

Singolare 

 Petr Korda ha battuto in finale  Richard Krajicek 7–6, 6–2, 6–4,

Doppio

 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde hanno battuto in finale  David Adams /  Jonathan Stark 7–6, 7–6

Collegamenti esterni 

 
ATP Tour 1997